Владимир Павлович Удов — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета CCСР.

Биография 
Родился в 1898 году. Национальность — русский.

Член ВКП(б) c 1932.

В органах ВЧК−ОГПУ−НКВД с 1921.

На 31.01.1936 работал в органах государственной безопасности Северо-Кавказского края. До 03.10.1940 — начальник Кизлярского ОКРО УНКВД Орджоникидзевского края. 03.10.1940 уволен вовсе c исключением с учета согласно ст. 38 п. «в» Положения. С 31.01.1936 — старший лейтенант государственной безопасности.

Депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.

Арестован 27.06.1941. Осужден 24.12.1941. Орган, вынесший решение — Военный трибунал СКВО. Приговорён к 10 годам лишения свободы.

Информации о смерти нет.

Ссылки 
 Удов

Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва